Стець Денис Дмитрович — молодший лейтенант Національної гвардії України, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Стець Микола Мирославович — професор кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України.
 Стець Наталія Григорівна (нар. 20 вересня 1972) — педагог, композитор, співачка.
 Стець Назарій Романович (нар. 13 червня 1991) — контрабасист.
 Стець Павло Денисович — учений-металург, заслужений винахідник СРСР.
 Стець Павло Іванович (1990—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стець Юрій Ярославович — український політик та журналіст. Народний депутат України.
 Стець Олександр Миколайович(нар. 01.06.06 м.Київ)-політичний активіст, син Стеця Миколи Мирославовича, заслуженого лікаря України.

Див. також 
 Стецько

Примітки 

Українські прізвища